Le Sport Lisboa e Benfica B est un club de football portugais. Il constitue l'équipe réserve du Benfica Lisbonne. Fondé en 1996, il est dissous en 2006 puis recréé en 2012.
L'équipe réserve joue ses matchs à domicile dans le complexe d'entraînement de Caixa Futebol Campus, situé à Seixal.

Lors de la saison 2012–13, le club joue ses matchs à l'Estádio da Luz jusqu'en . Il partage momentanément l'Estádio da Tapadinha avec l'Atlético Clube de Portugal. Depuis la saison 2013–14, le Benfica B s'est fixé dans son centre d'entraînement, qui est autorisé à recevoir des matchs d'équipes professionnelles. 

En tant qu'équipe réserve, le Benfica B ne participe pas à la Taça de Portugal (Coupe du Portugal) et à la Taça da Liga (Coupe de la Ligue). Le Benfica B qui joue actuellement en  Liga Cabovisão ne peut être promu en Liga NOS en raison de la présence de l'équipe principale du club dans cette division.

Historique des saisons

Effectif actuel

Anciens joueurs 
   Gilson Costa

Liens externes 
 

Benfica Lisbonne (football)
Équipe réserve de football